

Geografia 
 Cruzeiro – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Cruzeiro – città satellite brasiliana e regione amministrativa del Distretto Federale

Economia 
 Cruzeiro brasiliano ("cruzeiro vecchio", Cr$) – valuta del Brasile tra il 1942 e il 1967
 Cruzeiro nuovo (NCr$) – valuta transitoria del Brasile tra il 1967 e il 1970
 Cruzeiro brasiliano ("secondo cruzeiro", Cr$) – valuta del Brasile tra il 1970 e il 1986
 Cruzeiro brasiliano ("terzo cruzeiro", Cr$) – valuta del Brasile tra il 1990 e il 1993
 Cruzeiro real  (CR$) – valuta del Brasile, tra il 1993 e il 1994

Sport

Calcio

Cruzeiro Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a Cruz das Almas (Bahia)
 Cruzeiro Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a Cruzeiro (Distretto Federale)
 Cruzeiro Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a Cruzeiro (San Paolo)
 Cruzeiro Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a Macaíba (Rio Grande do Norte)
 Cruzeiro Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a Niterói (Rio de Janeiro)
 Cruzeiro Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Belo Horizonte (Minas Gerais)
 Cruzeiro Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Itaporanga (Paraíba)
 Cruzeiro Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Porto Velho (Rondônia)
 Cruzeiro Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Rio Branco (Acre)
 Cruzeiro Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Santiago (Rio Grande do Sul)
 Esporte Clube Cruzeiro – società calcistica brasiliana brasiliana con sede ad Arapiraca (Alagoas)
 Esporte Clube Cruzeiro – società calcistica brasiliana con sede a Cachoeirinha (Rio Grande do Sul)
 Esporte Clube Cruzeiro – società calcistica brasiliana con sede a Campina das Missões (Rio Grande do Sul)
 Esporte Clube Cruzeiro – società calcistica brasiliana con sede a São Gabriel (Rio Grande do Sul)